Обіньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Обіньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр